Kolobopetalum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Kolobopetalum ingår i familjen Menispermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ranunkelordningen
Kolobopetalum